

Pessoas 
 Élia Eudóxia  — imperatriz romana, mãe de Teodósio II

 Élia Eudócia (401-460) — imperatriz romana consorte, esposa do imperador romano do Oriente Teodósio II

 Licínia Eudóxia (422-462) — imperatriz romana, filha do Imperador Oriental Teodósio II e esposa dos imperadores Ocidentais Valentiniano III e Petrônio Máximo

 Eudócia (filha de Valentiniano III) (439-466 ou 477) —  filha mais velha do imperador romano Valentiniano III e sua esposa, Licínia Eudóxia

 Eudóxia (esposa de Heráclio) (580-612) — esposa do imperador bizantino Heráclio

 Eudóxia Epifânia (n. 611) — filha de Heráclio

 Eudóxia () — esposa de Justiniano II

 Eudóxia (esposa de Constantino V)  () — esposa do imperador bizantino Constantino V

 Eudóxia Decapolitissa () — esposa de Miguel III

 Eudóxia Ingerina () — esposa de Basílio I Macedônio e mãe de Leão VI, o Sábio, Estêvão I de Constantinopla e Alexandre de Bizâncio

 Eudóxia (esposa de Leão VI) (Eudóxia Beana, ) — terceira esposa de Leão VI, o Sábio

 Eudóxia Macrembolitissa () — segunda esposa do imperador bizantino Constantino X Ducas
 Eudóxia Angelina () —  filha do imperador bizantino Aleixo III Ângelo e de Eufrósine Ducena Camaterina

 Eudóxia da Geórgia (m. 1395) —  esposa de Manuel III de Trebizonda e mãe de Aleixo IV de Trebizonda

Topónimos
Santa Eudóxia (São Carlos)
Tocate — cidade do noroeste da Turquia que no período bizantino teve, entre outros nomes, o de Eudóxia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história